

LP 
Akronim (skrótowiec) poniższych nazw i wyrażeń:

 Legiony Polskie
 Longplay (płyta długogrająca)
 liczba przewodnia – termin w fotografii
 Linkin Park – amerykańska grupa muzyczna
 Liceum profilowane
 Lasy Państwowe
 Lech Poznań
 Lady Pank – polska grupa muzyczna
 LP (Laura Pergolizzi) – amerykańska piosenkarka rockowa

lp 
 lp – program konsoli Uniksa
 lp – liczba pojedyncza
 lp. – liczba porządkowa

Zobacz też 
 LP3 – Lista Przebojów Trójki